Duomo di San Giovanni – a Cirié
 Duomo di San Giovanni di Torino
 Duomo di San Giovanni di Casarsa

Pagine correlate 

Chiesa di San Giovanni
Duomo di San Giovanni Battista
San Giovanni